

Astronomia 
 Clerke – cratere lunare

Persone 
 Agnes Mary Clerke – astronoma e scrittrice irlandese
 Francis Clerke – politico britannico
 Henry Clerke – politico britannico